substrat (chemia)
 substrat (filozofia)
 substrat językowy